Mambang (Muara Kelingi), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra, Indonesië.
Mambang (Selemadeg Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Tabanan in de provincie Bali, Indonesië.

 Lhok Mambang, een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh, Indonesië.